L'Internationaler Württembergische Damen-Tennis-Meisterschaften um den Stuttgarter Stadtpokal è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in terra rossa. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Stuttgart-Vaihingen in Germania.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni